Fjeso ima više značenja:
 Fjeso (Bolonja)
 Fjeso (Venecija)